Bachet ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Gaspard Bachet de Méziriac (1581–1638), französischer Mathematiker
 Vincent Bachet (* 1978), französischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Bachet-Gleichung  (nach Claude Gaspar Bachet de Meziriac, auch Mordell's equation nach Louis Mordell), Gleichung in der Zahlentheorie
 Bachet Noir, rote Rebsorte im Süden des Weinbaugebiets Champagne